Le terme « cloque » peut désigner :
 en médecine, une phlyctène ou ampoule, plus généralement une grosse bulle cutanée ;
 en botanique, une cloque est une boursouflure, une ampoule qui se forme sur la surface d'un organe végétatif.
 en couture, cloquer une étoffe, c'est la gaufrer. Déjà en 1285, Jacques Bretel parle dans son Tournoi de Chauvency d'une tunique rouge de soie fine à petites cloques (cote vermoille d'escarlate a petit clopiaus) ;
 en argot, l'expression « être en cloque » signifie être enceinte.